Алекса́ндр Свистуно́в:
 Свистунов, Александр Викторович (род. 1973) — советский и украинский футболист.
 Свистунов, Александр Викторович (род. 1976) — украинский архитектор, главный архитектор Киева.
 Свистунов, Александр Григорьевич (род. 1947) — украинский политический и общественный деятель, предприниматель.
 Свистунов, Александр Павлович (1830— не ранее 1903) — русский военачальник, генерал от артиллерии.